Talibi ist der Familienname folgender Personen:

 Ammar at-Talibi (* 1934), algerischer Hochschullehrer und Politiker
 Muḥammad aṭ-Ṭālibī (1921–2017), tunesischer Historiker, Hochschullehrer und islamischer Denker, siehe Mohamed Talbi